Selva Alegre bezeichnet:

in Ecuador:
 Selva Alegre (Esmeraldas), Ort und Parroquia rural im Kanton Eloy Alfaro in der Provinz Esmeraldas
 Selva Alegre (Imbabura), Ort und Parroquia rural im Kanton Otavalo in der Provinz Imbabura
 Selva Alegre (Loja), Ort und Parroquia rural im Kanton Saraguro in der Provinz Loja

in Peru:
 Selva Alegre (Arequipa), Sitz der Distriktverwaltung von Alto Selva Alegre, Provinz Arequipa

Siehe auch:
 Distrikt Alto Selva Alegre, in der Provinz Arequipa in Peru